Nicole Clerico e Justine Ozga erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Flanders Ladies Trophy Koksijde 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kim Kilsdonk e Nicolette van Uitert che hanno battuto in finale Elyne Boeykens e Nicky van Dyck 5–7, 6–3, [10–8].

Teste di serie

 Alizé Lim /  Katarzyna Piter (quarti di finale, ritiro)
 Eva Fernández-Brugués /  Inés Ferrer Suárez (primo turno)

 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (primo turno) 
 Kim Kilsdonk /  Nicolette van Uitert (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Flanders Ladies Trophy Koksijde 2011